Благовещенский район — название административно-территориальных единиц в различных субъектах Российской Федерации и Украины:

Существующие

Россия 
 Благовещенский район — в Алтайском крае
 Благовещенский район — в Амурской области
 Благовещенский район — в Башкортостане

Украина 
 Благовещенский район — в Кировоградской области

Упразднённые 
 Благовещенский район — в составе Уральской области РСФСР в СССР (1924—1931)